A qualsiasi prezzo – film del 1968 diretto da Emilio Miraglia
A qualsiasi prezzo (At Any Price) – film del 2012 diretto da Ramin Bahrani